Der Name Wiler steht für verschiedene Orte in der Schweiz:
die Gemeinde Wiler (Lötschen) im Kanton Wallis
die Gemeinde Wiler bei Utzenstorf im Kanton Bern
die Ortschaft Wiler bei Buch am Irchel im Kanton Zürich
die Ortschaft Wiler bei Seedorf der Gemeinde Seedorf BE im Kanton Bern
die frühere Bezeichnung Wiler am Brünig für die Gemeinde Brienzwiler im Kanton Bern
als deutscher Name Wiler oder Im Wiler für Envelier, das zur Gemeinde Vermes im Kanton Jura gehört

Siehe auch:
 Wieler
 Wiehler
 Wyler
 Willer (Begriffsklärung)